Krzewno bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Krzewno (Braniewo), ein Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Braniewo (Landgemeinde)
 Krzewno, zwei Siedlungen in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Goleniów